Aleksandar Tirnanić (, ur. 15 lipca 1910 w Krnjevie, zm. 13 grudnia 1992 w Belgradzie) – jugosłowiański piłkarz narodowości serbskiej występujący na pozycji pomocnika, reprezentant Jugosławii w latach 1929–1940, trener piłkarski.

Kariera piłkarska 
W trakcie swojej kariery występował w klubach z Belgradu: BSK Beograd, SK Jugoslavija, FK BASK, Jedinstvo Belgrad oraz FK Sloga. Jako zawodnik BSK Beograd wywalczył czterokrotnie tytuł mistrza Jugosławii (1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36). Nosił przydomek boiskowy Tirke ().

Kariera reprezentacyjna 
Karierę reprezentacyjną rozpoczął w 1929 roku debiutując w towarzyskim meczu przeciwko Rumunii w Bukareszcie (1:2). W 1930 roku został powołany przez selekcjonera Boško Simonovicia na Mistrzostwa Świata, na których zaliczył 3 spotkania i zdobył 1 gola. W 1940 zakończył karierę zawodniczą. Ogółem w drużynie narodowej wystąpił w 50 spotkaniach i strzelił 12 bramek.

Kariera trenerska 
Trzykrotnie prowadził reprezentację Jugosławii, która pod jego wodzą pojechała na Mistrzostwa Świata 1954 i 1958 oraz Mistrzostwa Europy 1960.

Sukesy 
 BSK Beograd
 mistrzostwo Jugosławii: 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36

Linki zewnętrzne 

 

Urodzeni w 1910
Reprezentanci Jugosławii w piłce nożnej
Serbscy piłkarze
Piłkarze OFK Beograd
Piłkarze BASK Beograd
Piłkarze SK Jugoslavija
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1930
Jugosłowiańscy trenerzy piłkarscy
Serbscy trenerzy piłkarscy
Selekcjonerzy reprezentacji Jugosławii w piłce nożnej mężczyzn
Zmarli w 1992